Trevigiano – un abitante o qualcosa di pertinente alla città o alla provincia di Treviso.
 Dialetto trevigiano – dialetto parlato a Treviso e provincia